Östsynnerstgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östsynnerstgrund, Malax, Österbotten, 
 Östsynnerstgrund, Närpes, Österbotten,

Se även
Östsynnerstbådan